Бобро́вня — топонім від бобер:

Населені пункти 
 Бобровня — село в Гродненському районі Гродненської області, Білорусь.
 Бобровня — село в Дубровському районі Брянської області, Росія.

Інше 
Київ
 Бобровня (урочище, Київ) — урочище і заказник в Києві на лівому березі Дніпра, за 2 км нижче устя Десни.
 Бобровня — озеро в Києві.
 Бобровня — протока Дніпра в Києві.

Примітки